

Patronymes 

 Léon Hourlier (1885-1915), coureur cycliste français.
 Louis Hourlier (1847-1920), architecte cannois.

Sport 
 Prix Hourlier-Comès,  épreuve de cyclisme sur piste.